

Рацьонж — місто в Плонському повіті Мазовецького воєводства
 Рацьонж — гміна в Плонському повіті Мазовецького воєводства
 Рацьонж — село в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства